Ciao America! (Greetings) – film del 1968 diretto da Brian De Palma
Ciao America (Auf Wiedersehen Amerika) – film del 1994 diretto da Jan Schütte 
Ciao America – film del 2002 diretto da Frank Ciota